Cea (hooiwagens), een geslacht van hooiwagens
 Cea (vliesvleugeligen), een geslacht van vliesvleugeligen

 Carcino-embryonaal antigen (CEA)
 Commissariat à l'énergie atomique (CEA), het Franse atoomcommissariaat